Контадеро има више значења:

 Контадеро (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Контадеро (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Контадеро (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику